Алония може да се отнася за:

 Алония, село в дем Пидна-Колиндрос, Гърция;
 Алония, село на Самотраки, Гърция;
 Алония, квартал на Негуш, Гърция.